Überall ist der Name folgender Personen:

 Frank Überall (* 1971), deutscher Politologe und Journalist
 Heinrich Überall (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Josef Überall (1936–2008), deutscher Objektkünstler
 Klaus Überall (1924–2008), deutscher Regisseur
 Stephanie Überall (* 1959), deutsche Kabarettistin, Teil des Frauenkabarettduos Missfits
 Thomas Überall (* 1959), österreichischer Freestyle-Skier

Ueberall steht für:
Ueberall (Zeitschrift), eine von 1899 bis 1919 erschienene Zeitschrift 

 
Uberall